A eleição municipal de Boa Vista em 1988 ocorreu em 15 de novembro de 1988. O prefeito era Robério Bezerra de Araújo, do PFL, que terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1989. Barac Bento, do PFL, foi eleito prefeito de Boa Vista.

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Boa Vista/RR